José Gallego ist der Name folgender Personen:

* José Gallego (Fußballspieler, 1923) (José Augustin Gallego; * 1923), spanischer Fußballspieler 
 José Gallego (Fußballspieler, 1970) (José Luis Gallego García; * 1970), spanischer Fußballspieler 
 José Sebastián Laboa Gallego (1923–2002), spanischer Geistlicher, Titularerzbischof von Zaraï und Nuntius
 José Vicente Conejero Gallego (* 1951), spanischer Geistlicher, Bischof von Formosa